Riccardo Forte giornalista italiano.
Riccardo Forte attore italiano.